Gunung Gede (Panggarangan), plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam, Indonesië.
 Gunung Gede (Wonotirto), plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Gede (berg), stratovulkaan in de Indonesische regio West-Java.